Ark может означать:

 The Ark — шведская глэм-рок группа, основанная в 1991 году Ола Сало.
 Ark — свободный архиватор для среды KDE.
 Ark Linux — дистрибутив операционной системы GNU/Linux.
  — парусный корабль, на котором весной 1633 года первые колонисты прибыли в колонию Мэриленд.

См. также 
 Ковчег